Утевский — еврейская фамилия. Происходит от деревни Уть в Добрушском районе Гомельской области.
 Утевский, Арон Михайлович (1904—1988) — советский биохимик.
 Утевский, Борис Самойлович — советский юрист, специалист по уголовному праву
 Утевская, Паола Владимировна (1911—2001) — украинская детская писательница

См. также 
 Утевский район
 Утевский сельсовет